The Disciples – gruppo musicale reggae britannico
 The Disciples – film per la televisione del 2000 diretto da Kirk Wong
 The Disciples – romanzo di Joe Andrew del 1993

Pagine correlate 
 The Disciple
 Disciples